Серендип  — старинное название острова Шри-Ланка в персидской транскрипции.
 Три принца из Серендипа — древнеперсидский эпос о трех принцах из волшебной страны Серендип.
 Серендипность (от Серендипити — ) — особая прозорливость, способность делать удачные открытия «по случаю» и т. п.
 SERENDIP — программа поиска внеземного разума.